Tvarožník může mít různé významy:

Místopisné jméno 
 Tvarožník (Krkonoše) – skalní útvar v Krkonoších na česko-polské státní hranici, viklan    
 Tvarožník (Hradčanské stěny) – skalní útvar (skalní věž) v Hradčanských stěnách v okrese Česká Lípa      
 Tvarožník (Roverské skály) – pískovcová skalní věž na území EVL Roverské skály poblíž osady Hvězda u Blíževedel v okrese Česká Lípa

Potravina 
 Tvarožník (sýr)